Alejandro Miró Quesada Cisneros (Lima, 24 de setiembre de 1944) es un periodista peruano. Se desempeñó como director del diario El Comercio de 1999 a 2008.

Biografía 
Hijo del periodista Alejandro Miró Quesada Garland y de Adriana Cisneros Ferreyros. Nieto del periodista Luis Miró Quesada de la Guerra, bisnieto del escritor Luis Benjamín Cisneros y sobrino del lingüista Luis Jaime Cisneros Vizquerra.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se especializó en periodismo en The Thompson Foundation en Cardiff, Reino Unido y en el  Media Management Centre de la Universidad Northwestern en Chicago Estados Unidos.

En 1965, a los veinte años, ingresó a la sección deportiva del diario El Comercio.

Fue Vicepresidente para el Perú del Comité de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1986-1999), en la cual llegó a ser Presidente (2004-2005).

Desde 1992 a 1999 fue Subdirector del diario El Comercio y de 1999 a 2008 fue director del mismo. Fue miembro del directorio del Consejo de la Prensa Peruana.

En febrero de 2004, Miró Quesada le pidió al presidente del Perú Alejandro Toledo, en una opinión publicada en la portada del diario, que dé un paso al costado y que delegue poderes, debido a la crisis de gobernabilidad.

En 2014 regresó al diario como miembro del Comité Consultivo Editorial, del cual fue Presidente.

Genealogía

Véase también 
 Familia Miró Quesada

Referencias 

Periodistas de Perú
Familia Miró Quesada